Clogher kan syfta på:

 Biskop av Clogher – en episkopalisk titel namngiven efter byn Clogher i Nordirland

Geofrafi

Irland 

 Clogherhead, ort, Leinster, Lú,

Storbritannien 

 Clogher (ort i Storbritannien), Nordirland, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar